Първа македонска футболна лига () е футболното първенство на Северна Македония, което се провежда всяка година от 1992 г.

В първенството взимат участие 10 отбора, които играят на принципа всеки срещу всеки. Последните два отбора изпадат в по долната дивизия, а шампионът получава правото да играе квалификации за влизане в групите на Шампионска лига. Класиралият се на второ място и спечелилият купата на Македония играят квалификации за влизане в турнира Лига Европа. Лигата е основана през 1992 г.

Сезон 2020/21 
 Академия Пандев
 Вардар
 ФК Македония Гьорче Петров
 ФК Струга
 Работнички
 Ренова
 ФК Борец
 Шкендия Тетово
 Шкупи
 Брегалница Щип
 ФК Скопие
 ФК Тиквеш

Шампиони 

1 Сезонът е прекратен поради пандемията от коронавирус в страната

Шампиони по клубове

Вижте също 
 Купа на Македония

Външни препратки 
 Официална страница на шампионата 
  MacedonianFootball.com

Турнири по футбол в Северна Македония